François René de Chateaubriand, een Frans schrijver en politicus
 Chateaubriand (gerecht), een vleesgerecht 
 Châteaubriant, Franse gemeente in het departement Loire-Atlantique